Melrose peut désigner :

Localités

Melrose est une petite ville d'Australie-Méridionale.

Melrose est une banlieue de  Wellington dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Melrose est une petite ville de la région des Scottish Borders, en Écosse, qui est à l'origine du nom des autres villes.
 Au même endroit se trouvent les ruines de l'abbaye de Melrose.

Melrose est une ville de Floride.
 Melrose est une ville de l'Iowa.
 Melrose est une ville de Louisiane.
 La plantation de Melrose en Louisiane.
 Melrose est une ville du Massachusetts.
 Melrose est une ville du Minnesota.
 Melrose est une ville du Nouveau-Mexique.
 Melrose est une ville de l'État de New York.
 Melrose est un village de l'Ohio.
 Melrose est une ville du Wisconsin.

Melrose est une ville de Nouvelle-Écosse.
 Melrose est un hameau du DSL de Botsford au Nouveau-Brunswick.
 Melrose est une ville de Terre-Neuve-et-Labrador.

Melrose est une ville d'Afrique du Sud.
 Melrose House, maison de Pretoria, où fut signé en 1902 le Traité de Vereeniging mettant fin à la Deuxième Guerre des Boers.

Personnalités 
 Lester Melrose a été un des premiers producteurs américains du Chicago blues.
 Richard Melrose (né en 1949) est un mathématicien australien.
 Melrose Bickerstaff est un mannequin américaine.

Autres 
 Melrose est le nom d'une variété de pomme.
 Melrose est une entreprise britannique d'investissement.
Rose Melrose est le nom d'un personnage du roman Aurélien (écrit par Aragon).

Voir aussi 
 Melrose Avenue, la célèbre rue de Los Angeles.
 Melrose Place, le feuilleton télévisé.
 Melrose Place : Nouvelle Génération, la version 2009 du même feuilleton.